VIII Средиземноморские игры проводились в Сплите с 15 по 29 сентября 1979 года. Соревнования проходили по 18 видам спорта.

Символом данных игр стал тюлень-монах

Основные события 
Официальное открытие игр прошло 15 сентября 1979 года в Сплите. Игры открыл Генеральный секретарь СКЮ Иосип Броз Тито.

В играх приняли участие 2408 спортсменов — 2009 мужчин и 399 женщин из 14 стран.

Медальный зачёт 
В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Югославии, завоевав 127 медалей, из которых 56 золотых, 38 серебряных и 33 бронзовых.

Из 14 стран, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 12 государств.

Ссылки 
 VIII Средиземноморские игры

1979
Сентябрь 1979 года
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Международные спортивные соревнования в Сплите